Denumirea de Krumovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krumovo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Krumovo, un sat în comuna Kocerinovo, regiunea Kiustendil;
 Krumovo, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv;
 Krumovo, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.